Phloeotrogus är ett släkte av skalbaggar. Phloeotrogus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Vivlar
Phloeotrogus